

Patronyme 

 Berthold Laufer (1874-1934), anthropologue américain ;
 Walter Laufer (1906–1984), nageur américain ;
  (1945-), mathématicien américain ;
 Theodor Laufer (1914-1999), ingénieur aéronautique autrichien, pionnier de l'hélicoptère ;
  (1952-), footballeur allemand ;
 Marc Laufer (1964-), homme d'affaires français spécialisé dans le secteur des médias (radio et presse écrite).

Autres 

 , groupe rock croate.